Кочаба́мба (, , ) — один из крупнейших городов Боливии, административный центр одноимённого департамента. В переводе с языка кечуа означает «болотистая местность».

Географическое положение 
Кочабамба находится в 220 км юго-восточнее города Ла-Пас в Восточных Кордильерах в плодородной и густонаселённой долине Кочабамба. Долина окружена горами, достигающими 5000 м в высоту.

Климат

Достопримечательности 
Центральная часть города находится на равнине, некоторые районы — на холмах. К северу и западу от центра протекает река Рио-Роча, на юго-востоке лежит озеро Лагуна Алалай. Благодаря многочисленным паркам и садам Кочабамбу часто называют «город-сад».

Символом города с 1994 года является статуя Иисуса Христа на горе Сан Педро в восточной части города. Высота статуи составляет 34,20 м (вместе с постаментом более 40 м), таким образом, она на 2 метра выше знаменитой статуи Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. На гору Сан-Педро можно попасть по канатной дороге, а в определенные дни можно подняться и на саму статую, сквозь смотровые окна которой открывается панорамный вид.

В центре города находится площадь 14 сентября со старинным собором. На ней и вокруг площади Колумба стоят дома в колониальном стиле, остальная часть города застроена современно. К северу от площади Колумба проходит широкий бульвар Эль-Прадо с учреждениями, банками, отелями и ресторанами.

К югу лежит рынок Ла-Канча, занимающий несколько улочек и площадей. Он открыт семь дней в неделю и является самым большим уличным рынком Южной Америки. Ла-Канча возник из нескольких разрозненных рынков, разросшихся после экономических реформ середины 80-х годов XX века.

На востоке города находится Главный университет Сан-Симон, один из лучших университетов Боливии.

В юго-западной части города, на холмах раскинулся городской парк. В нём, на холме Коронилла, можно увидеть памятник женщинам и детям, защищавшим город во время освободительной войны 1812 года против колониальных захватчиков-испанцев.

Город имеет замечательный археологический музей.

Транспортное сообщение 
 международный аэропорт имени Хорхе Вильстерманна;
 железнодорожный вокзал и автовокзал;
 асфальтированные автомобильные дороги;
 трамвайная система (с 13 сентября 2022 г.), соединяющая город с пригородами Сутикольо, Эль-Кастильо и университетом Сан-Симон.

История 
Территория Кочабамбы была заселена задолго до прихода европейцев. В окрестностях города можно увидеть руины сооружений инков и более ранних поселений. В 1542 году регион стал частью испанской колонии, вице-королевства Перу, и здесь появились первые поселенцы из Европы.

Город Кочабамба был основан 15 августа 1571 года и получил название Оропеса в честь вице-короля Франсиско де Толедо, происходившего из семьи графов де Оропеса. Но по приказу вице-короля официальное основание города было перенесено на 1 января 1574 года. Этот день считается сегодня датой основания города.

Город, лежащий в плодородной долине с хорошим климатом, стал сельскохозяйственным центром и снабжал продовольствием серебряные рудники Потоси. Долгое время Кочабамба являлась основным зернохранилищем страны.

С 1776 года город в составе провинции Санта-Крус-де-ла-Сьерра перешел к вновь образованному испанскому вице-королевству Рио-де-ла-Плата.

В 1783 году Испания перенесла административный центр провинции из Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Оропесу, а в 1786 году город был переименован в Кочабамбу.

14 сентября 1810 года жители города под предводительством Франциско де Риверо подняли восстание, когда стало известно, что герой освободительного движения Педро Доминго Мурилльо был казнен в Ла-Пасе. Небесно-голубой флаг повстанцев до сих пор является флагом департамента Кочабамба. Сейчас 14 сентября — местный, официально отмечаемый праздник.

В мае 1812 года произошло восстание против испанских колониальных захватчиков. 24 мая мужчины города выступили против испанских отрядов и были перебиты. Испанские войска повернули на город. Оставшиеся в живых женщины, старики и дети собрались на холмах Коронилла и Колина-Сан-Себастьян и пытались защитить город при помощи палок, камней и других примитивных орудий. 27 мая 1812 года испанцы утопили восстание в крови, свыше 200 защитников города погибло. В память об этом дне на Коронилле возвели памятник «Защитницы Корониллы» в честь мужественных женщин, кроме этого, 27 мая, в память об этом событии, в Боливии отмечается День матери.

После получения независимости и основания государства Боливия в 1825 году Кочабамба стала столицей вновь созданного, одноимённого департамента.

В начале 2000 года Кочабамба стала центром так называемой «войны за воду». После вынужденной приватизации водоснабжения города международным валютным фондом цены на воду увеличились втрое за короткое время. Это привело к мощным протестам и всеобщей забастовке. Во время разгона демонстрантов полиция применила силу, в городе было введено военное положение. В середине апреля 2000 года правительство отменило приватизацию. Во время этих событий 7 человек погибло и сотни получили ранения.

Культура 
Центром религиозной и культурной жизни является проводимый в середине августа четырёхдневный праздник в честь святой девы Уркупины, патронессы города. По улицам города идут процессии, проходят церковные службы и прочие торжества. По традиции, рано утром 15 августа, жители города отправляются крестным ходом в Кильакольо, лежащий в 14 км от Кочабамбы, где в местной церкви находится рака Девы Уркупины. Во время крестного хода федеральная дорога между этими двумя городами перекрывается.

В феврале или марте в городе проходит карнавал.

В октябре 2004 года в Кочабамбе прошла первая биеннале современного искусства Боливии.

Город упоминался как расположение резиденции наркомагната Алехандро Сосы в фильме «Лицо со шрамом».

Спорт 
 Хорхе Вильстерманн (футбольный клуб)
 Аурора (футбольный клуб)

Знаменитые земляки 
 Мишель Андраде — украинская певица
 Хайме Ларедо (1941) — американский скрипач и дирижёр
 Роберто Мамани (род. 1962) — боливийский художник.
 Педро Бланко Сото (1795—1829) — политик
 Эдмондо Пас Солдан — боливийский писатель
 Эдуардо Родригес — боливийский юрист и политик
 Ренато Прада Оропеса (1937) — мексиканский писатель и учёный

Города-побратимы 
 Майами, штат Флорида, США

Разное 
Чичаррон — традиционное блюдо из свинины в Кочабамбе. Свинина прожаривается на открытом огне в больших чанах и подается с картофелем и чичей — традиционным алкогольным напитком из маиса.

В городе планируется разместить парламент UNASUR.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Карта города 
 Фотографии достопримечательностей
 Кочабамба-онлайн. Виртуальный справочник с детальной информацией о Кочабамбе